Il singolare del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Junqueira che ha battuto in finale Walter Trusendi 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Diego Junqueira (Campione)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Ilija Bozoljac (quarti di finale)
 Stefano Galvani (quarti di finale)

 David Guez (primo turno)
 Cristian Villagran (semifinali)
 Matwé Middelkoop (quarti di finale)
 Paolo Lorenzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2008